Uhlmann steht für:

 Uhlmann Pac-Systeme, deutscher Maschinenhersteller

Uhlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Uhlmann (1884–1945), deutscher Architekt und Baumeister
 Alexander Uhlmann (1876–1918), deutscher Schriftsteller
 Armin Uhlmann (* 1930), deutscher Physiker
 Bernd Uhlmann (* 1939), deutscher Endurosportler
 Dietrich Uhlmann (1930–2018), deutscher Hydrobiologe
 Eckart Uhlmann (* 1958), deutscher Maschinenbauingenieur
 Ekkehard Uhlmann (* 1959), deutscher Politiker (PDS)
 Erich Uhlmann (1904–1988), deutscher Elektrotechniker
 Felix Uhlmann (* 1969), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Georg Uhlmann (* 1922), deutscher Lehrer und Autor
 Gunther Uhlmann (* 1952), chilenischer Mathematiker
 Gyburg Uhlmann (* 1975), deutsche Philologin und Altertumswissenschaftlerin

 Joachim Uhlmann (1925–2020), deutscher Lyriker, Maler und Übersetzer
 Josef Uhlmann (1902–1968), deutscher Fechter und Unternehmer
 Karl Uhlmann (1833–1902), deutscher Baumeister und Politiker (DFP)
 Markus Uhlmann (* 1968), deutscher Strömungsmechaniker
 Otto Uhlmann (1891–1980), Schweizer Dirigent und Komponist
 Peter Uhlmann (* 1948), deutscher Übersetzer
 Petra Uhlmann (* 1960), deutsche Politikerin (CDU)
 René Uhlmann (* 1987), Liechtensteiner Naturbahnrodler
 Tanja Uhlmann (* 1984), Schweizer Snowboarderin
 Thees Uhlmann (* 1974), deutscher Musiker und Journalist
 Waldemar Uhlmann (1840–1896), deutscher Bildhauer
 Walter Uhlmann (1904–1991), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Werner Uhlmann (1928–2011), deutscher Mathematiker
 Wilhelm Uhlmann-Bixterheide (1872–1936), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Wolfgang Uhlmann (1935–2020), deutscher Schachspieler
 Wolfgang Uhlmann (Historiker) (* 1938), deutscher Wirtschaftshistoriker

Siehe auch:

 Oulman
 Uhlemann
 Uhlman
 Ullman
 Ullmann
 Ulman
 Ulmann